Марк Гурвич:
 Гурвич, Марк Абрамович — директор московского театра им. Ермоловой.
 Гурвич, Марк Аркадьевич (1896—1978) — советский правовед.